Plural de colina, morro

Municípios do Brasil 
 Colinas (Maranhão)
 Colinas (Rio Grande do Sul)
 Colinas do Tocantins
 Colinas do Sul, em Goiás

Desambiguações de topônimos